Ратнер Юрий Александрович (Израилевич) ( 25 марта 1893, Чаусы Могилёвской губернии — 1979, Казань ) — советский хирург-онколог. Доктор медицинских наук (1935), профессор (1935). Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). Основатель хирургических методов лечения лёгочного туберкулёза в Казани. Почётный член Всесоюзного и Российского общества онкологов. Организатор службы торакальной хирургии и урологии в Казани. Отец А.Ю. Ратнера

Биография 
Родился в многодетной семье приказчика на лесоразработках, брат нефролога Шахно Израилевича Ратнера. В 1920 окончил медицинский факультет Казанского университета. В период с 1922 по 1973 работал ГИДУВе — ординатор, ассистент, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии (1935-1972). Во время Великой Отечественной войны главный хирург эвакогоспиталей Татарской и Удмуртской АССР. С 1926 консультант-хирург Противотуберкулёзного диспансера ТАССР. В 1945-1979 главный онколог Министерства здравоохранения ТАССР.

Научные труды 
 «Гнойный плеврит и его лечение». Казань, 1935; 
 «Огнестрельные ранения груди». Казань, 1944; 
 «Опухоли кишечника». Казань, 1962; 
 «Очерки хирургии опухолей груди и живота». М., 1966; 
 «Неотложная хирургия груди и живота». Казань, 1970 ( в соавторстве).

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Доктора медицинских наук
Родившиеся в Чаусах
Хирурги СССР
Онкологи СССР
Заслуженные деятели науки РСФСР
Преподаватели Казанской государственной медицинской академии